Дармабала — имя следующих персон:
 Дармабала — калмыцкая ханша, жена калмыцкого хана Аюки.
 Дармабала — принц из династии Юань, отец императоров Хайсана и Арюбарибады.

См. также 
 Дхармапала (значения)